Miejscowości w USA:
 Byers – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Byers – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pratt
 Byers – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Clay